Чемпионат Украины по футболу среди команд клубов Премьер-лиги сезон 2018/2019 — 28-й чемпионат Украины по футболу. Титул чемпиона защитил донецкий «Шахтёр».

Регламент 
Еврокубковая квота
 В Лигу чемпионов попадают две команды: чемпион (начинает с группового этапа) и серебряный призёр (начинает с 3 квалификационного раунда)
 В Лигу Европы попадают команды, занявшие места с третьего по четвёртое и победитель Кубка Украины. Если победитель Кубка Украины занял место с первого по четвёртое, то в Лигу Европы попадает команда, занявшая пятое место.
Повышение и понижение в классе
 Напрямую Премьер-лигу покидает команда, занявшая 12-е место.
 Остальные две путевки разыгрывают в плей-офф между 10-11 местами УПЛ и 2-3 местами Первой лиги.
 В случае, если возникают непредвиденные Регламентом ситуации, решение о составе участников принимает Исполнительный комитет ФФУ, основываясь на предложениях УПЛ.
Распределение мест в турнирной таблице
 При равенстве очков в первую очередь учитывается: 1) большее количество очков в очных встречах; 2) лучшая разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах; 3) большее количество забитых мячей в очных встречах.
 При равенстве вышеприведенных показателей принимаются во внимание дополнительные показатели: 1) разница забитых и пропущенных мячей; 2) большее количество забитых мячей.

Дисциплинарные санкции
 Игроки пропускают 1 матч после получения 4-х жёлтых карточек. Эти дисквалификации осуществляются автоматически (без решения КДК ФФУ) в рамках соответствующих соревнований.
 За две жёлтые карточки, полученные в разных матчах Кубка, игрок автоматически пропускает один матч в Кубке.
 Две жёлтые карточки в одном матче учитываются как красная карточка и не идут в учёт предупреждений.
 За прямую красную карточку, полученную за «фол последней надежды» футболист автоматически пропускает 1 матч в рамках данного турнира.
 Во всех других случаях при получении красной карточки отстранение начинается с момента удаления игрока с поля и действует до решения КДК ФФУ и окончания действия отстранения.
 После окончания соревнований жёлтые карточки, а также дисквалификации, полученные за жёлтые карточки, аннулируются.
 Во всех других случаях дисквалификации переносятся на следующий сезон.
 При переходе из одного клуба Премьер-лиги в другой жёлтые и красные карточки не аннулируются.
 При переходе отстраненного игрока из клуба ПФЛ или клуба из другой страны в клуб Премьер-лиги отстранения не аннулируются.
Клуб обязан самостоятельно вести учёт предупреждений и удалений, а также дисциплинарных санкций.

Участники 
По итогам сезона 2017/18 премьер-лигу покинули:
 «Звезда» (Кропивницкий) — 10-е место. По итогам стыковых матчей с «Десной».
 «Сталь» (Каменское) — 12-е место. Напрямую. (Перед началом сезона первой лиги сменила город (Каменское на Бучу) и название на «Феникс», однако вскоре клуб был расформирован)</small>

По итогам Первой лиги 2017/18 в Премьер-лигу повысились:
 «Арсенал» (Киев) — 1-е место. Напрямую.
 «Десна» (Чернигов) — 3-е место. По итогам стыковых матчей со «Звездой».
Также произошла рокировка. «Верес» сменил название на «Львов» и продолжил выступление в УПЛ под новым именем. Одновременно с этим «Львов» сменил название на «Верес» и, также под новым именем, продолжил участие во второй лиге.

«Черноморец» (Одесса), заняв 11-е место в прошлом сезоне, по итогам стыковых матчей с «Полтавой» опустился в Первую лигу. Однако вскоре, их соперник объявил о расформировании, и вакантное место вновь досталось одесситам, которые таким путем сохранили прописку в УПЛ.

В турнире приняли участие 12 команд. Из-за вооружённого конфликта на востоке Украины ряд клубов выступает на стадионах других регионов страны: «Заря» Луганск на «Славутич-Арене» (Запорожье), донецкий «Олимпик» на киевском стадионе «Динамо», «Шахтёр» — на ОСК «Металлист».

Региональное распределение

Составы

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Первый этап

Второй этап

Группа 1 

|

Группа 2 

|
|
|

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Первый этап

Второй этап

Результаты матчей

Первый этап

Второй этап

Группа 1

Группа 2

Плей-офф за право играть в Премьер-лиге 
Согласно регламенту соревнований, между 2-3 командами Первой лиги и 10-11 командами Премьер-лиги предусматривался плей-офф за право выступать в Премьер-лиге.

Первые матчи

Ответные матчи

Арбитры 

Жирным шрифтом выделены арбитры ФИФА

Награды

Лучший игрок и лучший тренер тура

Игрок месяца

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Премьер-лиги
 Официальный сайт комитета арбитров ФФУ

2018/2019
Украина
Футбол на Украине в сезоне 2018/2019